La Roca Llobatera és una muntanya de 871,9 metres del terme municipi de Soriguera, a la comarca del Pallars Sobirà. Pertanyia a l'antic terme d'Estac.

És a l'esquerra de la Noguera Pallaresa, al sud-est de Baro i a llevant d'Arcalís.

Referències

Enllaços externs 
 La Roca Llobatera en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Muntanyes de l'antic municipi d'Estac